Nagykálló beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Nagykálló
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Nagykálló
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Nagykálló